

Anno 
 1800 – (MDCCC in numeri romani) è un anno del XVIII secolo 
 1800 a.C. 
 Anni 1800 – decennio che comprende gli anni dal 1800 al 1809 inclusi 
 Anni 1800 a.C. – decennio che comprende gli anni dal 1809 a.C. al 1800 a.C. inclusi.

Matematica 
 1800 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1800 Aguilar – asteroide della fascia principale del sistema solare.